

Ужути — село в гміні Новоґруд-Бобжанський Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Ужути — село в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства